Suwak – zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny
 Suwak – gatunek (myszoskoczka mała) gryzonia z podrodziny myszoskoczków w rodzinie myszowatych (Muridae)
 Suwak – rodzaj gryzonia z podrodziny myszoskoczków w rodzinie myszowatych (Muridae)
 Suwak mongolski – gatunek gryzonia z podrodziny myszoskoczków w rodzinie myszowatych (Muridae)
 Suwak – przesuwny element budowy silnika tłokowego
 Suwak logarytmiczny (suwak rachunkowy) – prosty przyrząd ułatwiający obliczenia
 Suwak nawigacyjny – przyrząd stosowany w nawigacji
 Suwak na chustę – element munduru harcerskiego

Zobacz też 
 Suwaki
 Jazda na suwak